Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute du 20 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
Brighton
Tennis en Angleterre en 1980
Tennis en octobre 1980